Skyline kan syfta på

 Skyline – den artificiella horisont som skapas av stadsbebyggelse, se stadssiluett
 Skyline Helikopter AB – ett tidigare svenskt bolag
 Skyline (flygbolag) – ett tidigare flygbolag 1971-1978
 Skyline (sång) – en singel med David Lindgren som framfördes i bland annat Melodifestivalen 2013
 SkyLine – hjälpmedel för video- och filmproduktion
 Nissan Skyline – en bilmodell
 A New Skyline – ett musikalbum av den svenska gruppen Pennebaker